Озеряны — название населённых пунктов на Украине:

 Озеряны — село в Луцком районе Волынской области.
 Озеряны — село в Турийском районе Волынской области.
 Озеряны — село в Олевском районе Житомирской области.
 Озеряны — село в Бурштынской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.
 Озеряны — село в Олешанской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.
 Озеряны — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Озеряны — село в Борщевском районе Тернопольской области.
 Озеряны — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Озеряны — село в Геническом районе Херсонской области.
 Озеряны — село в Бобровицком районе Черниговской области.
 Озеряны — село в Варвинском районе Черниговской области.

См. также 
 Верхняя Озеряна
 Нижняя Озеряна